La detentrice del titolo Mabel Cahill non ha difeso il titolo.

Aline Terry ha battuto in finale Augusta Schultz 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Turni preliminari 
Miss Kemble ha battuto Amy Williams 4-6 14-12 8-6.

Miss Stone ha battuto Clement Beecroft 6-0 6-2.

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1893